So ein Affentheater steht für:

 So ein Affentheater (Film), deutsche Filmkomödie (1953)
 So ein Affentheater (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (OT: Me and the Chimp, 1972)

Siehe auch:
 So ein Theater